Blur (engl. verschwimmen) steht für:

 Blur, eine britische Band
 Blur (Album), deren selbstbetiteltes Album
 Blur-Effekt in Bildbearbeitungssoftware, siehe Weichzeichnen
 Blur (Unternehmen), eine 3D-Animationsfirma
 FF Blur, ein von FSI FontShop International veröffentlichter Font, entworfen von Neville Brody
 Blur (Computerspiel), ein Computerspiel von Activision
 Blûr, auch Bilûr, eine hölzerne Längsflöte in der kurdischen Musik
 Blurring, ein Verpixeln (Unkenntlichmachen) von Gesichtern, Kfz-Kennzeichen oder Schambereichen aus Datenschutz- oder Jugendschutz-Gründen